La  des  (), décernés par l', a lieu le  et récompense les bandes originales de films et de séries télévisées sortis en 2014.

Palmarès 

 Bande originale de l'année : Interstellar de Hans Zimmer
 Compositeur de l'année : Alexandre Desplat
 Meilleur nouveau compositeur : Mica Levi
 Meilleure musique d'un film dramatique : The Homesman de Marco Beltrami
 Meilleure musique d'un film comique : 
 Meilleure musique d'un film d'aventure/thriller/action : 
 Meilleure musique d'un film de science-fiction/horreur :
 Meilleure musique d'un film d'animation : 
 Meilleure musique d'un documentaire : The Unknown Known de Danny Elfman
 Titre de l'année : Dragons 2 de John Powell
 Meilleure musique d'une série télévisée :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 

15
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards